Вертикальная линия может означать:

 Вертикальная линия сверху (◌̍) — надстрочный диакритический знак.
 Двойная вертикальная линия сверху (◌̎)

 Вертикальная линия снизу (◌̩) — подстрочный диакритический знак.
 Двойная вертикальная линия снизу (◌͈)

См. также 
 Запятая (диакритический знак)
 Точка (диакритический знак)
 Седиль
 Подстрочная йота